La Copa de la Reina de Fútbol Femenino 1997 fue la XV edición del torneo de copa femenino.

El RCD Espanyol revalidó el título logrado en la campaña anterior.

Resultados

Referencias 
Recopilación de resultados de arquero_arba (Antonio Valencia Ruiz)

Copa de la Reina de fútbol